Montealtensi – abitanti di Barão de Monte Alto
Montealtensi – abitanti di Monte Alto (Brasile)
Montealtensi – abitanti di Montes Altos
Montealtensi – abitanti di Palmas de Monte Alto